Onorio ist der Familienname folgender Personen:

 Rota Onorio (1919–2004), kiribatischer Politiker
 Teima Onorio (* 1963), kiribatische Politikerin